Ducado da Pentápole, território da península Itálica medieval que era formado pelas cidades de Rimini, Pesaro, Fano, Senigália e Ancona. 

 Pentápole líbia, na região da Cirenaica, compreendia as cidades de Cirene, Berenice, Arsinoé, Ptolemais, com seu porto em Apolônia, e Balagras.

 Líbia Pentápole era o nome pelo qual era conhecida a província romana da Líbia Superior, na região de Cirenaica.

 Pentápole Espanhola, situada na província de Zaragoza e formada polas cidades de Sos del Rey Católico, Tauste, Ejea de los Caballeros, Uncastillo e Sádaba. Também são conhecidas como "As Cinco Vilas".

 Pentápole Argelina formada pelas cidades de Ghardaïa, Beni Isguen, Bounoura, El Atteuf e Melika.

 Pentápole Filisteia, situada no sudoeste da atual Palestina e formada, segundo a passagem bíblica (Jó, 13:3), pela cidades de Gaza, Ascalão, Asdod, Gate e Ecrom.

 Pentápole Bíblica, situada ao sul da atual Palestina, era formada pelas cidades de Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Segor. Ali estabeleceu-se Ló, sobrinho de Abraão, filho do seu irmão Aarão. 

Desambiguações de topônimos
Lugares
Cinco